Черниж — название населённых пунктов:

Россия 
 Черниж — село в Суздальском районе Владимирской области.

Украина 
 Черныж () — село в Маневичском районе Волынской области.